|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rabat (officieel Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem) van 2005 werd gespeeld van 2 tot en met 8 mei 2005 in de Marokkaanse stad Rabat. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Émilie Loit was ongeplaatst. Zij bereikte de halve finale – daar werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Li Na bereikte eveneens de halve finale. Daar speelde zij tegen landgenote Zheng Jie, maar halverwege de eerste set moest Li de strijd staken, wegens een verstuikte enkel.

Het tweede reekshoofd, Nuria Llagostera Vives uit Spanje, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Chinese Zheng Jie in twee sets. Llagostera Vives wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Marion Bartoli en Émilie Loit had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Loit speelde samen met Barbora Strýcová en prolongeerde haar titel.

Het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Émilie Loit en Barbora Strýcová won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Nuria Llagostera Vives in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Française Loit had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Strýcová een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rabat 2005
Rabat
Sport in Rabat